Hans von Closen ist der Name folgender Personen:

* Hans Christoph Ludwig von Closen (1752–1830), französischer General, Unterpräfekt zu Simmern 
 Hans Urban von Closen zu Heidenburg († 1626), Erblandesmarschall aus Bayern